Maryland Cycling Classic 2022 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Maryland Cycling Classic, która odbyła się 4 września 2022 na trasie o długości niespełna 197 kilometrów pomiędzy miejscowościami Sparks i Baltimore. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Stanach Zjednoczonych
UCI ProSeries 2022
2022 w Stanach Zjednoczonych